Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený Argentinec Juan Mónaco, kterého v semifinále vyřadil John Isner.

Soutěž vyhrál pátý nasazený Američan John Isner, když si ve finále poradil se španělskou turnajovou jedničkou Nicolásem Almagrem ve dvou setech 6:3 a 7:5.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Nicolás Almagro (finále)
  Tommy Haas (2. kolo)
  Juan Mónaco (semifinále)
  Sam Querrey (odstoupil)
  'John Isner (vítěz)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Paolo Lorenzi (čtvrtfinále)
  Michael Russell (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013